Wildhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wildhaber (* 1960), Schweizer Politiker (SP)
 Isabelle Wildhaber (* 1973), Schweizer Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht 
 Luzius Wildhaber (1937–2020), Schweizer Jurist
 Marcel Wildhaber (* 1985), Schweizer Radfahrer (Cyclocross)
 Nicolas Wildhaber (1929–2020), Schweizer Schwimmer und Sportfunktionär
 Robert Wildhaber (1902–1982), Schweizer Volkskundler
 Simone Wildhaber-Creux (1939–1994), Schweizer Managerin 
 Victor Wildhaber (1896–1968), Schweizer Maler